Caimano steht für:
 Alfa Romeo Caimano, ein Konzeptfahrzeug der Marke Alfa Romeo
 Caimano, eine italienische Elektrolokomotiv-Baureihe, siehe FS E.656

Il Caimano steht für:
 Il Caimano, Originaltitel des italienischen Spielfilms Der Italiener (2006)